Bechara ist der Familienname folgender Personen:

 Abu Rechajle Bechara (* 1922), libanesischer Ringer
 Antoine Bechara (* 1961), kanadischer Neurowissenschaftler
 Hassan Ali Bechara (1945–2017), libanesischer Ringer
 Khodr Bechara (* 1965), libanesischer Ringer
 Souha Bechara (* 1967), libanesische Attentäterin